Deux sous-marins de la Marine nationale colombienne ont porté successivement le nom de ARC Indomable (en français : Indomptable) :

 le , un sous-marin de poche construit en Italie de type Cosmos SX 506, en service de 1974 à 2013.
 le , un sous-marin d'attaque conventionnel de Type 206 A, remis en service dans la Marine colombienne le  après avoir servi de 1974 à 2011 dans la Bundesmarine (Marine de l’Allemagne de l'Ouest) sous le nom de U24.

Nom de bateau de la Marine colombienne